Nika Prevc (ur. 15 marca 2005 w Kranju) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SK Triglav Kranj. Medalistka mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Słowenii.

Jest siostrą Petera, Cene i Domena Prevców, również uprawiających skoki narciarskie.

Przebieg kariery 
Starty w cyklu Alpen Cup rozpoczęła w sierpniu 2018. W sezonie 2020/2021 tego cyklu trzykrotnie zajęła 1. miejsce i łącznie sześciokrotnie stanęła na podium, dzięki czemu zwyciężyła w klasyfikacji generalnej. W styczniu 2021 zadebiutowała w FIS Cupie, dwukrotnie zajmując 7. pozycję w zawodach w Szczyrku. Wystartowała następnie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajęła na nich 11. miejsce, a w drużynie żeńskiej zdobyła brązowy medal. 20 lutego 2021 w swoim pierwszym starcie w Pucharze Kontynentalnym zajęła 10. pozycję w zawodach w Brotterode. Tydzień później zawody FIS Cupu w Oberhofie ukończyła na 2. lokacie.

We wrześniu 2021 zwyciężyła w konkursie FIS Cupu rozgrywanym w Villach. W październiku 2021 odpadła w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal. 26 listopada 2021 w Niżnym Tagile zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 23. miejsce i tym samym zdobywając pierwsze punkty cyklu. W dalszej części sezonu regularnie zajmowała w nim miejsca w najlepszej trzydziestce. Najwyżej klasyfikowana była na 7. pozycji, 1 stycznia 2022 w Ljubnie. Puchar Świata 2021/2022 zakończyła na 22. lokacie w klasyfikacji generalnej ze 199 punktami. W lutym 2022 dwukrotnie stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 2. i 1. miejsce w Brotterode. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022. Zdobyła na nich złoty medal w konkursie indywidualnym oraz w drużynie kobiecej, a także srebrny w drużynie mieszanej. Wystartowała również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zdobyła złoty medal zarówno indywidualnie, jak i w drużynie mieszanej.

Zdobywała medale mistrzostw Słowenii w konkursach drużyn mieszanych: latem 2020 brązowy, a latem 2021 srebrny.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2005
Ludzie urodzeni w Kranju